Bellflower (pel·lícula)
 Bellflower (Califòrnia)
 Bellflower (Illinois)
 Bellflower (Missouri)